ACAM steht für:
 American Classic Arcade Museum, US-amerikanisches Museum
 Atlantic Canada Aviation Museum, kanadisches Museum nahe beim Halifax Stanfield International Airport
 Azienda Costruzioni Auto Mini, italienischer Automobilhersteller

Abkürzung